Lithia Springs Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Lithia Springs Creek (Lake Shelbyville)  im Shelby County, Illinois
 Lithia Springs Creek (Susquehanna River)  im Northumberland County, Pennsylvania